Lost, een Amerikaanse televisieserie
 Lost: Via Domus, een videospel gebaseerd op deze serie
 Lost (Aberdeenshire), gehucht in Schotland
 Lost (Anouk), een single van Anouk uit 2005
 Lost (Cool Calm Pete), een album uit 2005 van Cool Calm Pete
 Lost (Eightball), een album uit 1998 van Eightball
 Lost (Faith Hill), een single uit 2007 van Faith Hill
 Lost (film), een film uit 2004
 LOST (house-evenement), een jaarlijks house-evenement in het zuiden van Nederlands Limburg
 Lost (Jonathan Jeremiah), een single van de Britse soul-folkzanger en componist
 Lost (Kreator), een single uit 1995 van Kreator
 Lost (Lasgo), een muzieknummer uit 2009
 Lost (Michael Bublé), een single uit 2007 van Michael Bublé
 Lost (roman), een horror/mysterieroman van Gregory Maguire
 Lost (RTZ), een album uit 1999 van RTZ
 Lost (serie), een kortlopende realityserie uit 2001
 Lost (Skin), een single uit 2003 van Skin
 Lost (theater), de Landelijke Organisatie Studenten Theater, de koepelvereniging voor studententheaterverenigingen in Nederland.
 Lost (Vassy & Afrojack), een muzieknummer uit 2017
 Lost!, een single uit 2008 van Coldplay